Antonio Scavone – politico italiano
 Manuel Scavone – calciatore italiano